Telegraf.by — белорусский общественно-политический новостной сайт русском языке.

Основан 11 августа 2005 года.

История 
11 августа 2005 года основан, основатель и первый директор — Ян Розум. Действовали разделы: новости Беларуси, мировые новости, спортивные, развлекательные, IT-индустрия, туристические новости, блог Александра Бречека (до 2010 года).

В 2005 году сайт вторым в Белоруссии предоставил услуги бесплатной электронной почты (домены @telegraf.by, @me.by и @biz.by) и первым создал её полностью белорусскоязычный интерфейс. Переводом его на белорусский язык занимались специалисты Общества белорусского языка имени Франциска Скорины.

В 2005 году было подписано соглашение с одним из пяти крупнейших на тот момент белорусских интернет-ресурсов Date.by, согласно которому тот перенёс свои почтовые ящики на сервер Телеграфа.

В июне 2007 года сайт подвергся массированной DDoS-атаке и несколько дней не работал.

В августе 2007 года Telegraf.by перевёл свою почту на сервер американской компании Google.

В декабре 2008 года Telegraf.by и украинский информационно-развлекательный портал Bigmir)net запустили совместный проект, в рамках которого была создана белорусская новостная лента, доступная на обоих ресурсах. Также, согласно договору, на сайте Telegraf.by открылись новый разделы «Украина» и «Россия», был расширен раздел «Мир».

1 марта 2010 года Telegraf.by запустил белорусскоязычную версию, 9 марта — англоязычную.

В январе 2020 года главным редактором Telegraf.by стал Валерий Дорохин.
Заблокирован в 2021 году в республике Беларусь.

Тематика 
Сайт посвящён, прежде всего, белорусским новостям, но при этом освящает мировые события и события стран ближнего зарубежья. Основными разделами портала являются Авто, Беларусь, Жизнь, ИТ, Криминал, Мир, Россия, Спорт, Украина, Фото, Шоу-Бизнес.

Белорусской версией пользуется примерно 10 % читателей портала. После переноса почты на Google её интерфейс перестал быть белорусским.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Telegraf.by

Байнет
Новостные сайты
Сайты, появившиеся в 2005 году
Сайты по алфавиту
Интернет-СМИ Белоруссии
Сайты на белорусском языке
Сайты на русском языке
Сайты на английском языке